Az 1952. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Stein Eriksen nyerte, a második és harmadik helyen osztrák versenyzők végeztek. A Magyarországot képviselő Piroska József a 79. lett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1952. évi téli olimpiai játékokon